Schellengraben ist ein Gewässername:
 Schellengraben (Goldbach), linker Zufluss zum Goldbach bei Riesbürg-Pflaumloch im Ostalbkreis an der Landesgrenze von Baden-Württemberg zu Bayern
 Schellengraben (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz bei Weiltingen-Ruffenhofen im Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Schellenbach